Белая Русь:

 Белая Русь — историческая область Руси.
 Белая Русь — белорусское республиканское общественное объединение.
 Белая Русь — пилотажная группа ВВС и войск ПВО Республики Беларусь.
 Белая Русь — белорусский санаторий на курорте Нарочь.
 Белая Русь — белорусский санаторно-оздоровительный комплекс в Туапсе.
 Белая Русь — скорый фирменный пассажирский поезд Белорусской железной дороги.